L'édition 2005 du tournoi de Stuttgart s'est déroulée du 18 au .

Faits marquants 
 Rafael Nadal remporte le tournoi en simple en battant Gastón Gaudio en finale. Il décroche ainsi son  ATP.
 En double, José Acasuso et Sebastián Prieto s'imposent en finale face à Mariano Hood et Tommy Robredo. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double, leur .

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de Stuttgart

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Stuttgart
ATP 2005
Sport en Allemagne en 2005
Tennis en juillet 2005